Куп УЕФА 1991/92.  је била 21. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 17. септембра 1991. и завршило се финалним двомечом одиграним 29. априла и 13. маја 1992.

Учествовала су 64 клуба из 32 националног савеза.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 17. до 19. септембра, а реванш утакмице од 1. до 3. октобра 1991.

|}
1 Ова утакмица је играна у Клагенфурту због почетка рата у Хрватској.

2 Пласирао се у Куп УЕФА преко -{NOFB-Oberliga}- (бивше Прве лиге Источне Немачке).

Друго коло 
Прве утакмице су игране од 22. до 24. октобра, а реванш утакмице од 5. до 7. новембра 1991.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 27. новембра, а реванш утакмице од 10. до 12. децембра 1991.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 4. марта, а реванш утакмице 18/19. марта 1992.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 1. априла, а реванш утакмице 15. априла 1992.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1991/92.
 Куп победника купова 1991/92.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1991/92. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1991/92. у УЕФА такмичењима